Moulon kan syfta på:
 Moulon, Gironde
 Moulon, Loiret